Sinoceratops é um gênero extinto de dinossauro ceratopsídeo que viveu há aproximadamente 73 milhões de anos durante a última parte do período Cretáceo, onde hoje é a província de Shandong na China. Foi nomeado em 2010 por Xu Xing et al. com base em três crânios encontrado em Zhucheng, China. O nome de sua espécie-tipo, Sinoceratops zhuchengensis significa "rosto chifrudo chinês de Zhucheng", devido ao local de sua descoberta.

O Sinoceratops era um herbívoro quadrúpede de tamanho médio, de construção mediana, que vivia em terra. Podia crescer até um comprimento estimado de 6 metros, altura de 2 metros e pesar até 2 toneladas. Foi o primeiro dinossauro ceratopsídeo descoberto na China e o único ceratopsídeo conhecido na Ásia. Todos os outros centrossauros e todos os chasmossauros são conhecidos a partir de fósseis descobertos na América do Norte, exceto possivelmente o Turanoceratops. O Sinoceratops também é significativo porque é um dos maiores centrossauros conhecidos e é muito maior do que qualquer outro membro basal conhecido deste grupo.

Sinoceratops foi descoberto na Formação Xingezhuang, datada do final do período Cretáceo. Viveu ao lado de leptoceratopsídeos, saurolofos e tiranossauros. A criatura mais comum na formação foi o Shantungosaurus, ao qual a maior parte do material fóssil foi atribuída. Os animais que viviam ao lado de Sinoceratops e Shantungosaurus eram Zhuchengceratops, Zhuchengtitan e Zhuchengtyrannus.

Descoberta

O holótipo do espécime ZCDM V0010, que consiste em um crânio parcial, incluindo uma caixa craniana, foi recuperado no verão de 2008 na Formação Xingezhuang do Grupo Wangshi em Shandong, China. O espécime foi coletado em sedimentos fluviais que foram depositados durante o Campaniano-Maastrichtiano, estágios do final do período Cretáceo, aproximadamente entre 72-66 milhões de anos atrás. Dois outros espécimes foram recuperados da mesma formação. O espécime ZCDM V0011 é um crânio parcial que consiste na parte superior do crânio e a maior parte da caixa craniana, e ZCDM V0012 representa uma caixa craniana parcial.

O nome do gênero  Sinoceratops  significa "rosto chifrudo chinês", e é derivado da palavra Sino- referindo-se à China de latim  Sina, o país de sua descoberta, e as palavras gregas keras (κenchaς), que significa "chifre", e ops (ωψ) significando "rosto" ou olho. Sinoceratops foi descrito e nomeado pelo paleontólogo Xu Xing e seus colegas em 2010. A espécie-tipo foi nomeada Sinoceratops zhuchengensis. O epíteto específico refere-se ao local de sua descoberta, a cidade de Zhucheng que também financiou as escavações.

A descoberta foi significativa, porque representou o primeiro ceratopsídeo conhecido da China e, possivelmente, o único ceratopsídeo da Ásia. O único outro ceratopsídeo asiático possível era o Turanoceratops, mas recentemente sua identificação como ceratopsídeo foi questionada.

Descrição

Sinoceratops era um grande ceratopsídeo ornistísquio, com um comprimento estimado em até 5 metros, um peso médio de 2 toneladas e uma altura de cerca de 2 metros. Thomas R. Holtz Jr. estimou um comprimento de 7 metros e um peso de 2,3 toneladas, o mesmo de um rinoceronte. Tinha um chifre curto e em forma de gancho no nariz (denominado chifre nasal), sem chifres acima dos olhos (chifres da testa) e um folho curto no pescoço com uma série de chifres curvos para a frente que davam ao folho uma aparência de coroa. Dentro desta fileira de chifres havia uma série de saliências baixas no topo do folho, que não são vistas em nenhum outro dinossauro com chifres. Sinoceratops é um membro dos ceratopsídeos de babado curto, os Centrosaurinae. O espécime de holótipo ZCDM V0010 consiste em um crânio parcial com a maioria dos elementos do teto do crânio e caixa craniana parcial. O crânio do Sinoceratops é estimado em 180 cm de comprimento, tornando-o um dos maiores crânios de centrossauros conhecidos.

As características que diferenciam um animal da maioria ou de todos os outros são chamadas de diagnóstico. Algumas, mas não todas, as características de um diagnóstico também são autapomorfias. Uma autapomorfia é uma característica anatômica distinta que é única para um determinado organismo. De acordo com Xu (2010), o  Sinoceratops pode ser distinguido com base nas seguintes características diagnósticas: há pelo menos dez processos robustos e fortemente curvos em forma de chifre ao longo da margem posterior do osso parietal combinados, enquanto, ao mesmo tempo, pelo menos quatro processos semelhantes a chifres nos esquamosais combinados estão presentes; há uma grande janela acessória na frente da fenestra anterorbital (diferente de todos os outros centrossauros conhecidos); a margem externa dos parietais é apenas ligeiramente ondulada (diferindo de todos os outros centrossauros conhecidos); e a presença de epocipitais de base ampla (diferindo de todos os outros centrossauros conhecidos).

Classificação
O Sinoceratops foi atribuído ao taxon Centrosaurinae, como um membro basal por Xu et al. (2010), com base em características presentes no crânio. O Sinoceratops possui várias características que se assemelham a feições de chasmossauros, obscurecendo a distinção entre Centrosaurinae e Chasmosaurinae. De acordo com Xu, a posição basal de Sinoceratops indica que os ceratopídeos são originários da Ásia. Sinoceratops, no entanto, compartilha uma série de características com centrossauros avançados, como Centrosaurus e Styracosaurus, que não são vistas em centrossauros primitivos como Diabloceratops, incluindo um chifre nasal bem desenvolvido e chifres frontais reduzidos. A implicação pode ser que este gênero representa uma linhagem que invadiu a Ásia da América do Norte através de Beringia.

O cladograma abaixo representa uma análise filogenética por Kentaro Chiba:

Paleoecologia

Sinoceratops  é um dos dinossauros encontrados na Formação Xingezhuang, no sul da China. É conhecido pelo material do crânio. Ao lado dele, na formação, foram encontrados fósseis de Shantungosaurus, um hadrossaurídeo muito comum ao qual a maior parte dos fósseis da formação foi atribuída, Zhuchengtyrannus, um tiranossaurídeo asiático relacionado com Tarbosaurus, Zhuchengceratops, um leptoceratopsídeo asiático, e o Huaxiaosaurus, um possível indivíduo mais velho próximo ao Shantungosaurus. Outros vestígios possíveis foram atribuídos a Zhuchengosaurus, um provável indivíduo menor de Shantungosaurus e vestígios provisoriamente atribuídos a Tyrannosaurus.

Ver também 
 Outros dinossauros
 Taxonomia dos dinossauros

Ligações externas 
 
 

Centrosaurinae
Dinossauros do Cretáceo
Dinossauros da Ásia
Dinossauros da China
Espécies fósseis descritas em 2010